Cortland (Illinois)
 Cortland (Nebraska)
 Cortland (Nova York)
 Cortland (Ohio)
 Cortland West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.